Angel Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Angel Peak (Nevada)
 Angel Peak (New Mexico)
 Angel Peak (Oregon)
 Angel Peak (Wyoming)